Carleman är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 5 personer bosatta i Sverige.. Namnet Carleman ingår vidare i flera matematiska begrepp, som namngivits efter den svenske matematikern Torsten Carleman.

Personer med efternamnet Carleman
 Gustaf Carleman (1821–1911), konstnär, grafiker och fotograf
 Torsten Carleman (1892–1949), matematiker

Matematiska begrepp namngivna efter Torsten Carleman
 Carlemanklass
 Carlemans olikhet
 Carlemans sats

Källor

Svenska efternamn